Sirnitz ist der Name folgender geografischer Objekte:

In Deutschland
 ein Berggipfel im Südschwarzwald ()
 Sirnitzpass, einem Schwarzwaldpass 
 einem Weiler im Gemeindegebiet von Müllheim an der Westrampe des Sirnitzpasses

In Österreich
 Sirnitz (Gemeinde Albeck), Hauptort, Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Albeck in Kärnten, Österreich
 Sirnitz (Gurk), linker Zufluss der Gurk in Kärnten